Bononia – starożytne miasto, dzisiejsza Bolonia
 Bononia – wieś w województwie lubelskim
 Bononia (stolica tytularna) – tytularna stolica biskupia Kościoła katolickiego, nawiązująca do dawnej siedziby biskupiej w rzymskim mieście Bononia (obecnie Widin)